Palladium kan syfta på 

 Palladium – ett grundämne 
 Palladium (mytologi) – hos antiken greker och romare en helig bild av gudinnan Pallas
 Palladium – tidigare namn på en säkerhetsarkitektur utvecklad av Microsoft, se Next-Generation Secure Computing Base
 Palladium (TV-program) – TV-program på Kanal 5 i Sverige
 London Palladium – en teater i London
 Palladiumfilm –  ett svenskt filmproduktionsbolag i Göteborg
 biograf i Katrineholm

Biografer
 Palladium (biograf, Borlänge)
 Palladium (biograf, Göteborg)
 Palladium (biograf, Köpenhamn)
 Palladium (biograf, Malmö)
 Palladium (biograf, Stockholm)
 Palladium (biograf, Växjö)
 Palladium, Västervik – en nattklubb i Västervik (tidigare biograf med samma namn)